

Musica 
 Equivoci d'amore – traccia dell'album Dimensione donna di Rita Pavone del 1985

Televisione 
Equivoci d'amore (Just Write) – film per la televisione del 1997 diretto da Andrew Gallerani
Equivoci d'amore (Christmas in Boston) – film per la televisione del 2005 diretto da Neill Fearnley